Landfrauenküche ist der Name mehrerer Fernsehsendungen:

 SRF bi de Lüt, ein Teil der Sendung des Schweizer Fernsehens handelt von der „Landfrauenküche“
 Landfrauenküche (Fernsehsendung), Sendereihe des Bayerischen Rundfunks